Osoby o tym nazwisku:
 Halina Koźniewska – polska lekarka i polityk
 Maria Koźniewska – polska malarka